W40 peut faire référence à :
 Explosion d'autres matériaux, d’après la classification internationale des maladies ;
 Sony Cyber-shot DSC-W40, un appareil photographique numérique ;
 W40, une ogive atomique américaine ;
 W40, la quarantième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres